Вильгельм Петерсен ():
 Петерсен, Вильгельм (1890—1957) — немецкий композитор.
 Петерсен, Вильгельм (1900—1987) — немецкий художник.
 Петерсен, Вильгельм Эрастович (1845—1933) — русский и эстонский зоолог.